Боровики — название населённых пунктов.

Белоруссия

Брестская область 
 Боровики — деревня в Лунинецком районе.
 Боровики — деревня в Пружанском районе.

Витебская область 
 Боровики — деревня в Браславском районе.
 Боровики — деревня в Сенненском районе.

Гомельская область 
 Боровики — агрогородок в Светлогорском районе.

Гродненская область 
 Боровики — деревня в Дятловском районе.
 Боровики — деревня в Ивьевском районе.
 Боровики — деревня в Свислочском районе.
 Боровики — деревня в Слонимском районе.

Минская область 
 Боровики — деревня в Воложинском районе.
 Боровики — деревня в Дзержинском районе.
 Боровики — деревня в Мядельском районе.
 Боровики — деревня в Стародорожском районе.

Россия 
 Боровики — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Боровики — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Боровики — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Боровики — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Боровики — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Боровики — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Боровики — деревня в Пересудовском сельском поселении Демидовского района Смоленской области.
 Боровики — деревня в Воробьёвском сельском поселении Демидовского района Смоленской области.
 Боровики — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Боровики — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Боровики — село в Черниговском районе Черниговской области.

См. также 
 Боровик (значения)